«Свинг белой ночи» — старейший джазовый фестиваль, проходящий в Санкт-Петербурге ежегодно летом с 1994 года. Имеет международный статус. Фестиваль проводится Государственной Филармонией джазовой музыки совместно с Комитетом по культуре Правительства Санкт-Петербурга.

Музыкальный директор фестиваля и его основатель — народный артист России Давид Голощёкин. Традиционно ведущий фестиваля — российский историк джаза и музыковед Владимир Фейертаг.

«Свинг белой ночи» длится 3 дня. Открытие фестиваля и первые два дня концертной программы проходят в Филармонии джазовой музыки. Третий, закрывающий день проводится в формате оупен-эйр в центре города на Площади Искусств у Русского музея.

На фестивале выступают лучшие отечественные и зарубежные джазмены из Европы и США.

См. также 
 Петроджаз
 Джаз в России
 Давид Голощёкин
 Владимир Фейертаг
 Санкт-Петербургская Филармония джазовой музыки

Примечания

Ссылки 
 Сайт Санкт-Петербургской Филармонии джазовой музыки
 Сайт Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга 

Музыкальные фестивали по алфавиту
Джазовые фестивали Санкт-Петербурга
Фестивали, появившиеся в 1994 году